Бочанов — русская фамилия. Известные носители:
 Бочанов, Вадим Эдуардович (род. 1958) — российский актёр и сценарист.
 Бочанова, Юлия Эдуардовна (род. 1964) — советская и российская актриса. Сестра известного российского актёра В., Э. Бочанова.
 Бочанова, Магулена (род. 1967) — чешская актриса.